Мария Владимировна Глазкова (род. , ) — российская актриса театра и кино.

Биография 

Мария Глазкова родилась  года. В 15 лет окончила школу и попыталась поступить в театральный институт, но из-за того, что у неё не было паспорта, не поступила. Тогда она стала студенткой историко-архивного института, а на следующий год была принята в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, откуда через два года перешла в Школу-студию МХАТ на курс Л. К. Дурова.

Актриса театра на Малой Бронной.

Была замужем за актёром Никитой Салопиным, с которым встретилась ещё в Школе-студии МХАТ.

Признание и награды 
 Премия им. И. Смоктуновского за роль Кати в спектакле «Пять вечеров»

Творчество

Роли в театре 

 «Пять вечеров» Александра Володина. Режиссёр: Сергей Женовач — Катя
 «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Сергей Женовач — Оксана
 «Нижинский, сумасшедший божий клоун» — балерина, проститутка
 «Лиса и виноград» — Клея
 «Пианино в траве» — Изабель
 «Три сестры» А. П. Чехова — Ирина
 2001 — «Портрет Дориана Грэя» Оскара Уайльда. Режиссёр: Андрей Житинкин — Сибила Вэйн
  — «Дети?!», по пьесе С. Найдёнова «Дети Ванюшина». Режиссёр: Лев Дуров — Елена

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Мария Глазкова: я благодарна тем кто в меня не верил
 Мария Глазкова на ruskino.ru

Выпускники Школы-студии МХАТ